Ајтаска има више значења:
 Округ Ајтаска (Минесота)
 Ајтаска (Тексас)
 Ајтаска (Илиноис)